Az 1973-as magyar férfi kézilabda-bajnokság a huszonharmadik kézilabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Több pécsi csapat (Dózsa, Építők, Ércbányász, Helyiipari SC) egyesült Pécsi MSC néven. Egy év múlva a Pécsi Bányász is beolvadt.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1973
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

F1973
Magyarferfikezilabdabajnoksag